Kao wan tou ("facão de nove argolas", em cantonês) é uma arma muito usada pela infantaria chinesa e pelos monges shaolin.

É um facão (às vezes flexível) dotado de argolas metálicas, que servem para prender a arma ao corpo do seu oponente, além do barulho das argolas confundirem o inimigo.

Espadas chinesas